Ellsworth Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Ellsworth Lake (Antrim County, Michigan)
 Ellsworth Lake (Montmorency County, Michigan)
 Ellsworth Lake (Washtenaw County, Michigan)
 Ellsworth Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Lake Ellsworth